Hutchinson kan syfta på:

 John Hutchinson – brittisk botaniker
 Hutchinson (bokförlag)

USA
 Hutchinson (Kansas) – en stad i Reno County 
 Hutchinson, Minnesota – en stad i McLeod County

Se även
 Hutchinson County – flera